Фалін — російське прізвище.

 Фалін Олексій Іванович — танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Фалін Дмитро Костянтинович — Герой Радянського Союзу.
 Фалін Юрій Павлович (1937—2003) — радянський футболіст.

Російські прізвища